Označení USS Reprisal nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Reprisal (1776), briga sloužící v letech 1776–1777
 USS San Jacinto (CVL-30), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1947, v letech 1942–1943 stavěná jako USS Reprisal
 USS Reprisal (CV-35), letadlová loď třídy Essex stavěná v letech 1944–1945, jejíž stavba však byla zrušena